Ingwaz eller Ing är ett urgermanskt gudanamn med oklar identitet. Det ingår i personnamn som Yngve och Ingrid m.fl. och troligtvis i namnet på en av de tre ursprungliga germanska folkstammarna - ingaevoner, som omnämns i latinska källor.  Det ingår också som namnet på en av runorna i den äldre runraden med 24 tecken, där det betecknar ng-ljudet. Ett fornengelskt poem från 900-talet anger att runan också var namnet på en gud.

I Snorre Sturlassons krönika Heimskringla omnämns att guden Frej också kallades Yngvi och att hans ättlingar benämndes ynglingar (se Ynglingasagan och Yngve-Frej), och Ingwaz identifieras därför ibland som Frej.

Folkminnen
Frej